Kazma (stad), een stad in Koeweit
Kazma (worstelaar), een Japans professioneel worstelaar